1. Bundesliga 2012-2013 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2012-2013 – campionato tedesco di pallavolo maschile